Zane Palmer – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1984/1985, kiedy zajął 42. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Brał udział w mistrzostwach świata w Seefeld in Tirol i Oberstdorfie, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1983/1984: 61
 sezon 1984/1985: 42
 sezon 1985/1986: 44
 sezon 1986/1987: 78

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1985 Seefeld in Tirol (AUT) – 40. miejsce (normalna skocznia)
 1987 Oberstdorf (RFN) – 42. miejsce (duża skocznia), 52. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy